Степан Герасимович Анкино́вич (1912—1985) — советский геолог, специалист в области геологии полезных ископаемых.

Биография 
Родился 22 октября (4 ноября) 1912 года в д. Кашино (ныне — Оршанский район (Витебская область), Белоруссия).

После окончания 8 класса фабрично-заводской школы (1928) работал слесарем на заводе «Красный Октябрь» (пос. Варань).

В 1932—1937 годах учился в Ленинградском горнорудном институте.

В 1938—1951 годах работал геологом в Казахстане.

С 1949 года на научно-преподавательской работе в Казахском политехническом институте, с 1970 заведовал кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых.

Доктор геолого-минералогических наук (1964), профессор (1967).

Умер 16 июня 1985 года в Алма-Ате, похоронен на Центральном кладбище города.

Жена — Екатерина Александровна Анкинович, геолог.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1946) — за открытие и освоение новых месторождений ванадиевых руд в Казахстане
 Сталинская премия третьей степени (1948) — геологические исследования и разведку Николаевского полиметаллического месторождения
 заслуженный работник высшей школы Казахской ССР.

Сочинения 
Автор монографии «Нижний палеозой ванадиеносного бассейна Северного Тянь-Шаня и западной окраины Центрального Казахстана».

Литература 
 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5

Ссылки 
 Кто есть кто среди белорусов Казахстана

Родившиеся в Оршанском районе (Витебская область)
Заслуженные работники высшей школы Казахской ССР
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева‎
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты